Peristéria kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ákra Kónchi, udde, Attika, Nomós Attikís, 
 Peristéria (ort i Grekland), Attika, Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar